Arafa ou Arfa () est un nom de famille notamment porté par :
 Ibn Arafa (1316-1401), imam ;
 Mohammed ben Arafa (1886-1976), sultan du Maroc ;
 Hamadi Arafa (1947-), réalisateur de télévision et de cinéma tunisien ;
 Khadija Ben Arfa (1949-2017), actrice tunisienne ;
 Noureddine Ben Arfa (1953-), footballeur tunisien ;
 Hatem Ben Arfa (1987-), footballeur français.

Voir aussi